Филатово — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Филатово — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Филатово — село в Косихинском районе Алтайского края.
 Филатово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Филатово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Филатово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Филатово — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Филатово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Филатово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Филатово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Филатово — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Филатово — село в Обоянском районе Курской области.
 Филатово — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Филатово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Филатово — деревня в Рузском районе Московской области.
 Филатово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Филатово — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Филатово — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Филатово — село в Ильинском районе Пермского края.
 Филатово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Филатово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Филатово — село в Кораблинском районе Рязанской области.
 Филатово — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Филатово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Филатово — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Филатово — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Филатово — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Филатово — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Филатово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Филатово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Филатово — село в Богодуховском районе Харьковской области.